Wonder Girls – gruppo musicale sudcoreano
 Wonder Girls – album di Cristina D'Avena del 2006
 Wonder Girls – album delle Wonder Girls del 2010